Die Saison 1977/78 war die 35. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, CD Zacatepec, wurde durch den Aufsteiger CF Atlante ersetzt. Ebenfalls verabschieden musste sich der Vorjahresaufsteiger San Luis FC, der in der vergangenen Spielzeit eine hervorragende Runde gespielt und die Endrunde der besten 8 Mannschaften erreicht hatte, nach seinem Lizenzverkauf an die neu hinzu gekommene Mannschaft des CD Tampico.

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die ab dem Viertelfinale im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Im Kampf um den Klassenerhalt standen sich die beiden punktschlechtesten Gruppenletzten in der Relegationsrunde gegenüber. Dabei setzte sich die Mannschaft von Unión de Curtidores gegen den Club Atlas durch, der seinen insgesamt dritten Abstieg in die Zweitklassigkeit hinnehmen musste.

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Relegationsrunde 
Die beiden punktschlechtesten Mannschaften bestritten am Saisonende zwei Relegationsspiele um den Klassenerhalt.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1977/78 bei RSSSF

1977
Fußballsaison 1977/78